Gidal ist der Familienname folgender Personen:

 Tim N. Gidal (1909–1996), deutsch-israelischer Fotojournalist und Hochschullehrer
 Peter Gidal (* 1946), britischer Filmtheoretiker und Regisseur von Avantgardefilmen